Serie B w sezonie 1930/1931.

Tabela końcowa 

|}

Wyniki meczów

Baraż o pozostanie 
 Rozegrany w Bolonii

Lucchese 0-7 Udinese Calcio

Lucchese spadł do Serie C.

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech
1930 w piłce nożnej
1931 w piłce nożnej